Der Mynd-Turm (oder Signa-Turm) ist ein in Bau befindliches Hochhaus an der Ecke Dircksenstraße und Karl-Liebknecht-Straße in Berlin.

Der 134 Meter hohe Turm mit gemischter Nutzung ist integriert in das Warenhaus am Alexanderplatz (heute Galeria Kaufhof). Er soll im Jahr 2026 fertiggestellt werden. Der Name „Mynd“ leitet sich vom englischen „My Mind“ ab.

Architektur und Nutzung 
Das Hochhaus entsteht nach einem Entwurf des Berliner Architekturbüros Kleihues+Kleihues und ist gekennzeichnet durch eine klare quadratische Form und eine filigrane Glasfassade. Für den Bau wird ein Teil des Warenhauses abgerissen und durch den Neubau ersetzt. Es entsteht eine Sockelstruktur, die die architektonischen Elemente des existierenden Warenhauses aufgreift. Darüber befinden sich 33 Geschosse und rund 42.000 Quadratmeter verfügbare Fläche für Büros, Arztpraxen und Co-Working. Etwa 1000 Quadratmeter sind dem Land Berlin als „gemeinnützige Fläche“ zugesichert und stehen mietfrei/-reduziert einer öffentlichen Nutzung zur Verfügung.

Weblinks 

 mynd.berlin

Einzelnachweise 

Hochhaus in Berlin
Hochhaus in Europa
Alexanderplatz
Geplantes Bauwerk in Deutschland
Geplantes Hochhaus